I primi due casi della pandemia di COVID-19 in Angola sono stati confermati il 21 marzo 2020.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, il cui caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

Sebbene nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si sia rivelato decisamente più basso di quello dell'epidemia di SARS che aveva imperversato nel 2003, la trasmissione del virus SARS-CoV-2, alla base del COVID-19, è risultata essere molto più ampia di quella del precedente virus del 2003, ed ha portato a un numero totale di morti molto più elevato.

Cronologia

Marzo
Il 19 marzo, un audio su WhatsApp su un presunto caso è diventato virale, che è stato successivamente negato.

A partire dal 20 marzo, tutti i confini dell'Angola sono stati chiusi per 15 giorni. Il presidente João Lourenço ha vietato tutti gli arrivi negli aeroporti e ha bloccato l'atracco delle navi passeggeri nei porti angolani per 15 giorni. Tutti questi divieti sono durati fino al 4 aprile.

Il 21 marzo, il Ministero della Salute ha confermato i primi due casi positivi di COVID-19. I due casi erano tornati dal Portogallo. Nel primo caso si trattava di un impiegato di Sonangol che volò da Lisbona a Luanda. Il secondo caso era arrivato da Porto ed era sotto osservazione a Luanda.

Tutte le scuole in Angola sono state chiuse dal 24 marzo.

Il 29 marzo sono stati registrati i primi due decessi correlati al coronavirus, mentre il numero totale di casi confermati è salito a sette.

Il 30 marzo è stato registrato il primo caso di recupero da COVID-19.

Aprile
Il 10 aprile, 257 medici di Cuba sono arrivati in Angola, per aiutare a prevenire la diffusione della COVID-19 in Angola.

Il 15 aprile, è stato riferito che le 2582 persone detenute a Luanda sotto lo stato di emergenza sono state ora riportate nella provincia di Zaire.

Andamento dei contagi

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Angola
Sanità in Angola